Edgardo Moia Cellerino – cofondatore del gruppo musicale Le Masque
 Gastón Cellerino – calciatore argentino
 Lorenzo Cellerino – ex velocista italiano